Gminy w USA:
 Larkin (ang. Larkin Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Larkin (ang. Larkin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles